Quatre navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Diomede 

le , un navire de quatrième rang de 44 canons lancé en 1781 et échoué en 1795 ;
le , un navire de quatrième rang de 50 canons, renommé HMS Firm en 1794, lancé en 1798 et vendu en 1815 ;
le HMS Diomede, devait être un sloop-of-war prévu en 1866 mais annulé en 1867 ;
le , un croiseur léger de  lancé en 1919 et vendu en 1946 ;
le , une frégate de  lancée en 1969 et vendu à la marine pakistanaise en 1988 sous le nom de Shamsher.

Diomede